Philippe de Rigaud de Vaudreuil (1643 - 1725), gouverneur de Montréal puis de la Nouvelle-France
Pierre de Rigaud de Vaudreuil, (1698 - 1778) dernier gouverneur-général de la Nouvelle-France
Louis-Philippe Rigaud Marquis de Vaudreuil (1724 - 1802) était le deuxième plus haut gradé de la Marine française pendant la Révolution américaine.